«Сильный» — русский миноносец типа «Сокол», участвовавший в русско-японской войне. 

 14 марта 1904 года в Порт-Артур были направлены четыре брандера японского флота с целью затопить их на фарватере и тем самым закупорить русскую эскадру в порт-артурской бухте. Батареи крепости не справлялись с задачей уничтожить противника и на перехват были направлены два эсминца. «Сильный» и «Решительный» рискуя попасть под огонь своих батарей вышли на встречу с брандерами и осуществили пуск торпед, которые поразили два из четырёх вражеских судна, так и не позволив существенно помешать движению судов.

Был подорван в ночь на 20 декабря 1904 года экипажем перед сдачей крепости Порт-Артур. Поднят и восстановлен японцами, стал эсминцем 3-го ранга «Фумицуки». Списан на слом в 1913 году.

Список командиров миноносца 
 15.12.1903—28.01.1904 лейтенант Е. Ю. Ходорович
 28.01.1904—14.02.1904 капитан 2-го ранга А. К. Цвингман 1-й
 14.02.1904—10.06.1904 лейтенант (затем капитан 2-го ранга) Е. И. Криницкий
 10.06.1904—01.10.1904 лейтенант Г. О. Гадд
 01.11.1904—20.12.1904 капитан-лейтенант, с 06.12.1904 капитан 2-го ранга В. Л. Кузьмин-Короваев 1-й (01.01.1905 официально отчислен от должности)

Ссылки 
 Эскадренный миноносец «Сильный»

Миноносцы типа «Сокол»
Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Суда по алфавиту
Военные корабли и суда Ижорского завода